Рукавишникова — женская форма фамилии .
 Рукавишникова, Ирина Валерьевна (род. 3 февраля 1973) — российский политик, представитель от представительного органа государственной власти Ростовской области в Совете Федерации ФС РФ.
 Рукавишникова, Ольга Александровна (род. 13 марта 1955) — советская легкоатлетка, мастер спорта международного класса.